Il singolare del torneo di tennis International Women's Open 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Wendy Turnbull 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (Campionessa)
 Andrea Jaeger (quarti di finale)
 Wendy Turnbull (semifinali)
 Zina Garrison (quarti di finale)
 Wendy Turnbull (finale)
 Assente
 Hana Mandlíková (terzo turno)
 Barbara Potter (primo turno)

 Kathy Rinaldi-Stunkel (primo turno)
 Zina Garrison (semifinali)
 Assente
 Jo Durie (quarti di finale)
 Rosalyn Nideffer (terzo turno)
 Kathy Jordan (secondo turno)
 Eva Pfaff (secondo turno)
 Manuela Maleeva-Fragniere (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

International Women's Open 1983